Julio Santana foi um assassino de aluguel que matou 492 pessoas. Entre suas vítimas estavam a guerrilheira e militante do Partido Comunista do Brasil, Maria Lúcia Petit, e o sindicalista goiano, Nativo da Natividade, durante o regime militar do Brasil.

Julio afirma ter começado a matar aos 17 anos e hoje se encontra no interior do Brasil com a sua esposa e filho. Julio foi preso 1 vez e foi solto um dia depois.

Em 2018 foi lançado o filme O Nome da Morte, baseado no livro homônimo de Klester Cavalcanti, dirigido por Henrique Goldman, que mostra toda a vida de Julio a partir do momento em que ele virou um assassino de aluguel.

Assassinos do Brasil